Touha má více významů:
 touha – pocit nenaplněného vztahu

film
 Touha (film, 1958) – československý povídkový film z roku 1958, režie Vojtěch Jasný
 Touha (film) – americký hraný film z roku 2007

hudba
 Touha (opera) – pohádková opera skladatele Ladislava Holoubka
 Touha (muzikál) – muzikál Daniela Landy
 „Touha“ (píseň) – píseň Daniela Landy

Externí odkazy